Geneviève Laurenceau (née en 1977), violoniste française, soliste ;
 Jacques Étienne de Laurenceau (1815-1873), homme politique français, député de la Vienne ;
 Jean-François Laurenceau (1752-1833), homme politique français, député en 1796-1798.